Първото Световно първенство по водни спортове се провежда в Спортен Център Тасмайджан в Белград, Югославия от 31 август до 9 септември 1973 г.

Медали

Резултати

Скокове във вода 
Мъже

Жени

Плуване 
Мъже

Жени

1973
История на Белград
Спорт в Белград
Основани в Сърбия през 1973 година